Кэрриер (; также Dakelh) — северо-атабаскский язык, на котором говорит , проживающий в штате Британская Колумбия в Канаде. Язык назван в честь народа дакелх (индейцы Канады), для которых кэрриер является обычным английским названием.

Имеет две разновидности: кэрриер (центральный кэрриер), которая распространена на ареале озёр Стьюарт и Тремблюр в центральной части штата Британская Колумбия, и южный кэрриер, на которой говорят западнее озера Квеснел и южнее озера Чеслатта, в направлении реки Фрейзер и её притоков и Анахим Лейк-Улькатчо центральной части штата Британская Колумбия. 

Также у двух разновидностей есть множество диалектов: гранд-рапидс, наутли, некосли, пинчи, портадж, принс-джордж, средне-речной, стельяко, стони-крик, тачи и чеслатта. Также схожесть между центральным и южным кэрриер составляет 90 %.

Письменность 
Слоговое письмо для кэрриер, основанное на , создано в 1885 году. С 1920-х годов в связи с запретом использования индейских языков в сфере образования стало выходить из употребления. Разработанная в 1960-х годах письменность для кэрриер на латинской основе окончательно вытеснила слоговое письмо.

Латинский алфавит для кэрриер из издания 1972 года: A a, B b, Ch ch, Ch' ch', D d, Dl dl, Dz dz, D̲z̲ d̲z̲, E e, G g, Gh gh, Gw gw, H h, I i, J j, K k, K' k', Kh kh, Kw kw, Kw' kw', L l, Lh lh, M m, N n, Ng ng, O o, S s, S̲ s̲, Sh sh, T t, T' t', Tl tl, Tl' tl', Ts ts, Ts' ts', T̲s̲ t̲s̲, T̲s̲' t̲s̲', U u, W w, Wh wh, Y y, Z z, Z̲ z̲, '.

Примечания

Ссылки 
 Кэрриер
 Южный кэрриер

Языки Канады
Атабаскские языки